Алберто 'Джони' Чекото () е венецуелски автомобилен състезател от Формула 1, роден на 25 януари 1956 година в Каракас, Венецуела. Има 18 старта и една точка в световния шампионат.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Венецуелски пилоти от Формула 1
Родени в Каракас